Wiper bezeichnet:

 Eraser (Software)
 den niedrigsten Rang beim Maschinenpersonal eines Handelsschiffes
 Eine Art von Schadsoftware, siehe Wiper (Schadsoftware)